София Магдалена Маттсон (, р.11 ноября 1989) — шведская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка мира и Европы, победительница I Европейских игр и II в Минске.

Биография 
Родилась в 1989 году в Елливаре. В 2007 году стала бронзовой призёркой чемпионата Европы. В 2008 году стала серебряной призёркой чемпионата Европы, но на Олимпийских играх в Пекине стала лишь 12-й. В 2009 году стала чемпионкой мира. В 2010 году стала чемпионкой Европы и бронзовой призёркой чемпионата мира. В 2011 году стала серебряной призёркой чемпионата мира. В 2012 году стала серебряной призёркой чемпионата Европы, но на Олимпийских играх в Лондоне стала лишь 7-й. В 2013 году во 2-й раз стала чемпионкой Европы и серебряной призёркой чемпионата мира. В 2014 году в 3-й раз стала чемпионкой Европы и серебряной призёркой чемпионата мира. В 2015 году стала чемпионкой  I Европейских игр в Баку и серебряной призёркой чемпионата мира. В 2016 году в 4-й раз стала чемпионкой Европы.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 55 кг София в схватке за бронзовую медаль поборола спортсменку из Германии Эллен Ристерер и завоевала бронзовую медаль европейского первенства.

Ссылки 
 
 

Борцы Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионки Европы по женской борьбе
Чемпионки мира по женской борьбе
Чемпионы Европейских игр по борьбе